El término Faustino puede referirse a:

 Faustino, nombre.
 Faustino, mártir italiano fallecido c. del 122.
 Faustino, gobernador romano de Galia Bélgica (siglo III)
 Faustino, obispo de Braga y Sevilla a finales del siglo VII.

Presidentes 

 Domingo Faustino Sarmiento